Балка Водяна:

 Балка Водяна — ботанічний заказник в Ясинуватському районі Донецької області
 Балка Водяна — ботанічний заказник в Юр'ївському районі Дніпропетровської області